Ziska ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Ziska, Jr. (1885–1967), US-amerikanischer Ingenieur und Erfinder
 Franz Ziska (auch Žiška, Tschischka; 1786–1855), österreichischer Kulturhistoriker und Volkskundler
 Helgi Ziska (* 1990), färöischer Schachspieler
 Jochen Ziska (* 1941), deutscher Formgestalter
 Leopoldine Ziska, Pseudonym von Clara de Chatelain (1807–1876), britische Schriftstellerin, Komponistin und Übersetzerin
 Marius Ziska (* im 20. Jhd.), färöischer Singer-Songwriter

Ziska oder Žiška steht für:

 Ziska
 Künstlername von Franziska Riemann (* 1973), deutsche Comiczeichnerin und Drehbuchautorin, siehe Ziska Riemann
 Kurzform von Franziska
 Žiška: Gesänge, Langgedicht von Alfred Meißner (1846)

Siehe auch:
 Zizka